

Persone 
 Alfons Roelandts – politico belga
 Jürgen Roelandts – ex ciclista su strada belga
 Kevin Roelandts – ex calciatore belga, centrocampista
 Rutger Roelandts – ciclista su strada belga